XV чемпионат мира по волейболу среди девушек проходил с 18 по 27 августа 2017 года в Росарио и Санта-Фе с участием 20 команд, составленных из игроков не старше 2000 года рождения. Победителем чемпионата стала сборная Италии.

Квалификация 

Жеребьёвка чемпионата состоялась 10 мая 2017 года в Санта-Фе.

Арены 
 Росарио: Estadio Cubierto Newell's Old Boys (вмещает 7500 зрителей) — группы C, D, плей-офф.
 Санта-Фе: Estadio Ángel Malvicino (вмещает 7000 зрителей) — группы A, B, 1/8 финала, классификационные матчи.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Классификационные матчи

За 5—8-е места

За 9—16-е места

За 17—20-е места

Символическая сборная и MVP 

Самым ценным игроком турнира признана доигровщица сборной Италии Элена Пьетрини.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

2017
2017 год в волейболе
Чемпионаты мира в Аргентине
Международные соревнования по волейболу в Аргентине
Спорт в Аргентине в 2017 году
Август 2017 года